Het seizoen 2014/15 was de 112e editie van de Belgische Eerste Klasse. De officiële naam van de competitie is de Jupiler Pro League. De competitie startte op 25 juli 2014 en eindigde op 31 mei 2015. KAA Gent behaalde zijn allereerste landstitel.

Gepromoveerde teams 

Deze teams promoveerden uit de Tweede Klasse 2013/14 voor de start van het seizoen:

 KVC Westerlo (kampioen) Keerde na 2 seizoenen terug naar de hoogste afdeling en nam de plaats in van RAEC Mons.
 Royal Mouscron-Péruwelz (winnaar eindronde) Eerste seizoen in de hoogste afdeling en nam de plaats in van OH Leuven.

Degraderende teams 

Deze teams degradeerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:

 Cercle Brugge (Play-off III) degradeerde na 12 seizoenen op het hoogste niveau.
 K. Lierse SK (verliezer van eindronde) degradeerde na 5 seizoenen op het hoogste niveau.

Clubs 
Zestien clubs speelden in 2014/15 in Eerste Klasse. De meeste clubs kwamen uit Vlaanderen, slechts drie clubs kwamen uit Wallonië en één uit Brussel.

Personen en sponsors

Uitslagen en Klassementen

Reguliere Competitie 

klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten PO I: Play-off I, PO II: Play-off II, PO III: Play-off III

Play-off I

klassement

Play-off II

Groep A 

klassement

Groep B 

klassement

Finale Play-off II 
De twee winnaars van de Europa League Play-off groepen A & B namen het tegen elkaar op in twee wedstrijden. De winnaar van deze finale speelde daarna in twee testmatchen tegen de club die vijfde gerangschikt eindigde in de Kampioenschap Play-off.

Barrage (UEFA Europa League)

Play-off III - Degradatie (Best-of-five) 

* 3 punten bonus voor de 15e uit de stand van de reguliere competitie.

Topscorers 
Doelpunten uit de barragewedstrijden om Europees voetbal tellen niet mee in onderstaande rangschikking.

GPW: gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd

Scheidsrechters

Categorie A

Categorie B

Trainerswissels

Individuele prijzen

Teampagina's 
 KAA Gent in het seizoen 2014/15
 RSC Anderlecht in het seizoen 2014/15
 Cercle Brugge in het seizoen 2014/15
 Club Brugge in het seizoen 2014/15
 K. Lierse SK in het seizoen 2014/15
 KRC Genk in het seizoen 2014/15
 Standard Luik in het seizoen 2014/15
 SV Zulte Waregem in het seizoen 2014/15

Zie ook
 Beker van België 2014-15

Belgisch voetbalseizoen
Belgisch competitievoetbal 2014/15